Стигма (— знак, клеймо, татуировка, петно) има различни значения:

 Стигма (буква), съчетание (лигатура) на гръцките букви сигма и тау
 Социална стигма – силно обществено неодобрение, базирано или кодирано във външни белези, обществено отхвърляне и маркиране (в небуквален план), и т.н.
 Клеймо по тялото на роб или престъпник (в Древна Гърция).
 Стигмата (от мн.ч. на латински stigmata, от ед.ч. stigma) – раните, нанесени на Иисус при разпъването на кръста.